Нерюктяйинский наслег — сельское поселение в Мегино-Кангаласском улусе Якутии Российской Федерации.

Административный центр — село Павловск.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III «Об установлении границ и о наделении статусом городского и сельского поселений муниципальных образований Республики Саха (Якутия)».

Население 

Известные люди:

Левтова, Марина Викторовна - (27 апреля 1959, Нерюктяйинский наслег, Мегино-Кангаласский улус, Якутская АССР — 27 февраля 2000, Одинцово, Московская область) — советская и российская актриса кино. Заслуженная артистка России (1999).

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Мегино-Кангаласского улуса
Сельские поселения Якутии